Veblen puede referirse a:
 Thorstein Veblen, un economista y sociólogo.
 Bien de Veblen, un concepto ideado por Thorstein Veblen.
 Oswald Veblen, un matemático, sobrino de Thorstein.
 Veblen (Dakota del Sur), una localidad estadounidense.